Черевківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Черевківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Овруцький район
 Черевківська сільська рада — Київська область, Згурівський район
 Черевківська сільська рада — Полтавська область, Миргородський район
 Черевківська сільська рада — Полтавська область, Оржицький район